Гран-при Мальты 1997 (, также известен как Rothmans Malta Grand Prix 1997 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 30 октября по 2 ноября 1997 года в Марсаскале (Мальта). Победителем турнира стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 7:5.

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org  

1997 год в снукере
Malta Grand Prix